Eleonora Sicilská ( Leonora di Sicilia o di Trinacria,  Elionor de Sicília, 1325 – 20. dubna 1375, Lleida) byla královna Aragonie, Valencie, Sardinie, Korsiky a Mallorky.

Život 
Narodila se jako dcera sicilského krále Petra II. a Alžběty, dcery korutanského vévody Oty III.
12. června 1349 se ve Valencii stala třetí manželkou aragonského krále Petra IV. a již v prosinci 1350 mu porodila vytouženého následníka trůnu. Stala se manželovou rádkyní a vystřídala tak Bernata z Cabrera. Zemřela roku 1375 a král Petr se poté počtvrté oženil s její dvorní dámou. Eleonora byla uložena k poslednímu odpočinku v cisterciáckém klášteře Poblet.

Královnin náhrobek náhrobek byl roku 1835 zničen společně s ostatními a ve 20. století byl rekonstruován Fredericem Marèsem

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Barcelonská dynastie
Aragonští
Sicilské princezny
Aragonské královny
Mallorské královny
Valencijské královny
Barcelonské hraběnky
Hraběnky z Besalú
Hraběnky z Cerdanye
Hraběnky z Girony
Hraběnky z Osona
Hraběnky z Roussillonu
Narození v roce 1325
Narození na Sicílii
Úmrtí v roce 1375
Úmrtí 20. dubna
Úmrtí v Lleidě
Pohřbení v klášteře Poblet
Ženy